Turányi Lilla (1998. december 20. –) válogatott magyar labdarúgó, hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatban 
2009 és 2013 között a Kistarcsai VSC korosztályos csapatában kezdte a labdarúgást. 2013-tól az MTK korosztályos csapataiban folytatta, majd 2016-ban bemutatkozott az első csapatban. 2020 nyarán a Bayer Leverkusen játékosa lett.

A válogatottban 
2018-től 27 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és két gólt szerzett.

Sikerei, díjai 

 Az év magyar labdarúgója (2022)

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 
 

1998-ban született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az MTK női labdarúgói
A Bayer Leverkusen női labdarúgói